Lindera kan syfta på:

 Lindera (djur) – ett släkte av fjärilar
 Lindera (växter) – ett släkte av lagerväxter